Erskine kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Erskine (Minnesota), een plaats in Polk County
Erskine (Peel), een buitenwijk van Mandurah in West-Australië
Erskine (Schotland), een stadje in Schotland

Erskine kan verwijzen naar de volgende leden van de Schotse clan Erskine:
Erskine, David, 2e baron Cardross (1616 - 1671)
Erskine, David, 2e baron Erskine (1776-1855)
Erskine, Henry, 3e baron Cardross (1650 - 1693)
Erskine, Henry, 5e baronet van Alva (ca. 1710 - 1765)
Erskine, James, 6e baronet van Alva en 2e graaf van Rosslyn (1762 - 1837)
Erskine, John, 17e graaf van Mar (ca. 1510 - 1572)
Erskine, Thomas, 1e baron Erskine (1750-1823)
Erskine, Thomas Alexander, 6e graaf van Kellie (1732-1781)
Erskine, William, baronet van Torry (1769-1813)

Erskine kan verwijzen naar de volgende personen met die voornaam:
Erskine Caldwell, Amerikaans schrijver (1903 - 1987).
Erskine Hawkins, Amerikaans jazztrompettist en orkestleider (1914 - 1993).

Erskine kan ook verwijzen naar:
Erskine (automerk), een Amerikaans automerk uit ca. 1930 
Ebenezer Erskine, een Schotse predikant (1680 - 1754)
Ralph Erskine, een Schotse predikant (1684 - 1752)
Erskine, Peter, een Amerikaanse drummer, bekend van o.a. de band Weather Report